Aristarch (, latinisiert ) bezeichnet:

 Aristarchos von Samos (3. Jh. v. Chr.), griechischer Astronom und Mathematiker
 Aristarchos von Samothrake (2. Jh. v. Chr.), griechischer Philologe
 Aristarchos von Tegea, griechischer Dichter 
 Aristarchus, einen Mondkrater
 (3999) Aristarchus, einen Asteroiden
 das Aristarchos-Teleskop, siehe Liste der größten optischen Teleskope
 Aristarchus, sive De contemptu linguae Teutonicae, das erste Werk des deutschen Dichters Martin Opitz von Boberfeld
 Aristarchus von Thessalonice, ein Weggefährte des heiligen Paulus

Übertragen bezeichnet Aristarchus
 einen „strengen Kritiker“ (nach Aristarchos von Samothrake)